Het ATP-toernooi van Antwerpen 1992 (met de officiële naam The European Community Championship) vond plaats van 9 november tot en met 15 november 1992. Er werd gespeeld op tapijtbanen van het Sportpaleis in de Belgische stad Antwerpen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Antwerpen
ATP-toernooi van Antwerpen